Уэйн Ван (род. 12 января 1949, Британский Гонконг) — американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер, наиболее известен по фильмам «Госпожа горничная», «Где угодно, только не здесь» и «Последний отпуск».

Биография 
Уэйн Ван родился и вырос в Гонконге. Его назвали в честь любимого актёра его отца Джона Уэйна. Когда ему исполнилось 17 лет он переехал в США, чтобы поступить в медицинскую школу, но впоследствии передумал и пошел изучать кино и телевидение в «» в Окленде. Первые его фильмы «Чэн исчез» (1982) и «Дим Сум: Легкое биение сердца» (1985) сделали ему репутацию. Он также снял более известные фильмы: «Госпожа горничная», «Дым», «Где угодно, только не здесь» и «Последний отпуск».

В сентябре 2007 году он выиграл Золотую раковину на Кинофестивале в Сан-Себастьяне за фильм «».

Женат на бывшей «Мисс Гонконг» Коре Миао, живёт в Сан-Франциско и Нью-Йорке.

Фильмография

Режиссёр 
 1982 — Чэн исчез / Chan Is Missing
 1985 — Дим Сум: Лёгкое биение сердца / Dim Sum: A Little Bit of Heart
 1987 — Танец смерти / Slam Dance
 1989 — Чашка чая / Eat a Bowl of Tea
 1993 — Клуб радости и удачи / The Joy Luck Club
 1995 — Дым / Smoke
 1995 — С унынием в лице / Blue in the Face
 1997 — Китайская шкатулка / Chinese Box
 1999 — Где угодно, только не здесь / Anywhere But Here
 2001 — Центр мира / The Center of the World
 2002 — Госпожа горничная / Maid in Manhattan
 2005 — Благодаря Винн-Дикси / Because of Winn-Dixie
 2006 — Последний отпуск / Last Holiday
 2007 — Тысяча лет хороших молитв / A Thousand Years of Good Prayers (главный приз Сан-Себастьянского кинофестиваля)
 2008 — Принцесса Небраски / The Princess of Nebraska
 2011 — Снежный цветок и заветный веер / Snow Flower and the Secret Fan

Сценарист 
 1982 — Чэн исчез / Chan Is Missing
 1995 — С унынием в лице / Blue in the Face
 1997 — Китайская шкатулка / Chinese Box (рассказ)
 2001 — Центр мира / The Center of the World (рассказ)

Продюсер 
 1982 — Чэн исчез / Chan Is Missing
 1985 — Дим Сум: Легкое биение сердца / Dim Sum: A Little Bit of Heart
 1993 — Клуб радости и удачи / The Joy Luck Club
 1997 — Китайская шкатулка / Chinese Box
 1998 — Возмездие / Lanai-Loa
 2001 — Центр мира / The Center of the World
 2007 — Тысяча лет хороших молитв / A Thousand Years of Good Prayers

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Калифорнийского колледжа искусств